Mystacides är ett släkte av nattsländor. Mystacides ingår i familjen långhornssländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhornssländor
Mystacides